In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bochum aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt. Die Stadtbezirksergebnisse von 1975 werden vom Ergebnis der damaligen Ratswahl im jeweiligen Stadtbezirk hergeleitet.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 LD: Liberale Demokraten – die Sozialliberalen
 Linke: Die Linke
 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 FB: Freie Bürger Bochum
 SLB: Soziale Liste Bochum
 STG: Die Stadtgestalter
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft Wattenscheid

Abkürzung 

 Ges.: Gesamt
 k. A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1948: zusätzlich: RSF: 4,8 %, DZP: 3,9 %
2 1956: zusätzlich: BHE: 2,4 %
3 2014: Piraten: 2,1 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk 1-Bochum-Mitte 

Der Stadtbezirk 1-Bochum-Mitte erfasst u. a. die Stadtteile Altenbochum, Grumme, Hamme, Hofstede, Hordel und Riemke.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: AfD: 3,4 %, Piraten: 2,7 %
2 2020: zusätzlich: AfD: 5,1 %, PARTEI: 3,2 %, STG: 2,1 %

Stadtbezirk 2-Bochum-Wattenscheid 

Der Stadtbezirk 2-Bochum-Wattenscheid umfasst das Gebiet der ehemals selbstständigen Stadt Wattenscheid.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro NRW: 2,5 %
2 2020: zusätzlich: AfD: 6,7 %, PARTEI: 2,2 %, STG: 2,0 %

Stadtbezirk 3-Bochum-Nord 

Der Stadtbezirk 3-Bochum-Nord erfasst u. a. die Stadtteile Gerthe, Harpen, Hiltrop und Kornharpen.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: FB: 5,4 %, Piraten: 2,8 %

Stadtbezirk 4-Bochum-Ost 

Der Stadtbezirk 4-Bochum-Ost erfasst u. a. die Stadtteile Laer, Langendreer und Werne.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro NRW: 4,2 %, Piraten: 3,0 %, FB: 2,9 %

Stadtbezirk 5-Bochum-Süd 

Der Stadtbezirk 5-Bochum-Süd erfasst u. a. die Stadtteile Querenburg, Stiepel und Wiemelhausen.

Fußnoten

1 1975: zusätzlich: UWG: 3,7 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,0 %

Stadtbezirk 6-Bochum-Südwest 

Der Stadtbezirk 6-Bochum-Südwest erfasst u. a. die Stadtteile Dahlhausen, Linden und Weitmar.

Fußnoten

1 1975: zusätzlich: UWG: 2,1 %
2 2014: zusätzlich: FB: 3,2 %, Piraten: 2,3 %

Gesamtergebnisse 

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 

 Wahlinfo. Stadt Bochum

Bochum
Politik (Bochum)